Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Oscar Otte ha sconfitto Daniel Masur con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Carlos Taberner (secondo turno)
  Holger Rune (primo turno, ritirato)
  Oscar Otte (campione)
  Maxime Cressy (primo turno)

  Nikola Milojević (primo turno) 
  Federico Gaio (primo turno) 
  Roberto Marcora (primo turno) 
  Daniel Masur (finale)

Qualificati 

  Sebastian Fanselow (secondo turno)
  Fabrizio Andaloro (primo turno)

  Antoine Bellier (primo turno) 
  Francesco Maestrelli (primo turno)

Wildcard 

  Luca Potenza (primo turno)
  Oleksandr Ovcharenko (primo turno)

  Luca Nardi (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Città di Bari 2021